В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Вірджинія Вейд 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (фінал)
 Івонн Гулагонг /  Бетті Стов (1-ше коло)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Брігітте Койперс /  Маріс Крюгер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Florida